Nogaiski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Nogaiski rajon (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Nogaiski rajon (Karatschai-Tscherkessien), in der Republik Karatschai-Tscherkessien